Bayer er et nedslagskrater på Månen. Det befinder sig på den sydvestlige del af Månens forside og er opkaldt efter den tyske astronom Johann Bayer (1572-1625).

Navnet blev officielt tildelt af den Internationale Astronomiske Union (IAU) i 1935.

Omgivelser 
Krateret ligger øst for Schillerkrateret.

Karakteristika 
Bayers rand er let nedslidt af erosion, men er stadig meget tydelig. Der er en terrasse i den indre kratervæg, mens nærliggende nedslag er trængt ind i den ydre væg. Det mest betydende af disse nedslag er "Schiller H", som danner en højderyg, der er forbundet med Bayers nordvestlige rand. Kraterbunden i Bayer er forholdsvis flad og uden en central top. På bunden er der nær den vestlige væg et lille, men bemærkelsesværdigt krater, som har et brud i sin nordlige rand.

Satellitkratere 
De kratere, som kaldes satellitter, er små kratere beliggende i eller nær hovedkrateret. Deres dannelse er sædvanligvis sket uafhængigt af dette, men de får samme navn som hovedkrateret med tilføjelse af et stort bogstav. På kort over Månen er det en konvention at identificere dem ved at placere dette bogstav på den side af satellitkraterets midte, som ligger nærmest hovedkrateret. Bayerkrateret har følgende satellitkratere:

Måneatlas

Se også 
 Månekratere – Liste over kratere på Månen
 Navne på Månens have – Liste over have på Månen

Navigation

Kilder

Eksterne henvisninger

Bibliografi 

Kratere på Månen